A Madona de Cedro pode se referir a:

 A Madona de Cedro (romance) (1957), de Antônio Callado
 A Madona de Cedro (filme) (1968), com Leonardo Villar e Leila Diniz
 A Madona de Cedro (minissérie) (1994), com Humberto Martins e Andréa Beltrão

Desambiguações de artes